Dotzauser ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Dotzauer (sowie auch die seltenere Variante Totzauer) geht zurück auf den Ortsnamen Totzau (Namensendung -au) (tschechisch Tocov, Namensendung -ov), ein kleines Dorf in Nordböhmen, das 1946 abgesiedelt und zerstört wurde.

In Deutschland gibt es rund 1858 Träger des Familiennamens Dotzauer, sowie rund 792 Träger der Namensvariante Totzauer.

Namensträger

Dotzauer 
 Ernst Dotzauer (1924–2005), deutscher Mathematiker und Informatiker 
 Friedrich Dotzauer (1783–1860), deutscher Cellist und Komponist
 Gregor Dotzauer (* 1962), deutscher Literaturkritiker und -redakteur
 Günther Dotzauer (1913–1990), deutscher Gerichtsmediziner
 Hans-Günther Dotzauer (* 1953), deutscher Opern-, Operetten- und Musicalsänger in der Stimmlage Tenor
 Isabel Dotzauer (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Johann Christian Dotzauer (1696–1773), deutscher Orgelbauer
 Josef Dotzauer (1900–1972), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Rainer Dotzauer (* 1947), deutscher Handballtrainer und -Manager des Bundesligisten HSG Wetzlar
 Richard Ritter von Dotzauer (1816–1887), Großkaufmann von Prag, Sohn des Graslitzer Autors Johann Dotzauer
 Uwe Dotzauer (* 1959), deutscher Nordischer Kombinierer
 Winfried Dotzauer (1936–2016), deutscher Historiker

Totzauer 
 Lisa Totzauer (* 1970), österreichische Journalistin

Siehe auch 
 Josef Dotzauer GmbH, Herstellung von Metallblasinstrumenten

Weblinks 
 Karte mit der Namensverzeilung Dotzauer

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname